Second Fiddle (filme de 1923), produção muda
 Second Fiddle (filme de 1939), com Sonja Henie e Tyrone Power
 Second Fiddle (filme de 1957), comédia com Adrienne Corri e Thorley Walters 
 Second Fiddle (livro), de Mary Wesley
 "Second Fiddle" (canção), gravada por Kay Starr